American Airlines Tennis Games 1977 var en tennisturnering, der blev spillet i Mission Hills Country Club i Palm Springs, California, USA i perioden 21. - 27. marts 1977. Det var den fjerde udgave af den turnering, der senere udviklede sig til Indian Wells Masters, og den var en del af Grand prix-serien i tennis 1977.

Brian Gottfried vandt herresingletitlen med en finalesejr over Guillermo Vilas på 2−6, 6−1, 6−3. Begge spillere var i turneringens finale for første gang. Sejren var Gottfrieds tredje turneringssejr i 1977 og den 41. turneringssejr i karrieren.

I herredoublerækken sejrede sydafrikanerne Bob Hewitt og Frew McMillan, der vandt finalen med 7−6, 7−6 over Marty Riessen og Roscoe Tanner. For både Hewitt og McMillan var det sæsonen anden titel, og det var de to spilleres henholdsvis 32. og 37. doublesejr i deres karrierer.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 225.000, hvilket var en stigning på $ 25.000 i forhold til det foregående år.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 64 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Eksterne henvisninger 
 ATP World Tour - Result Archive - Palm Springs 1977

Noter 

Indian Wells Masters
Grand prix-serien i tennis 1977